Анто́шина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: